Příjmení Bazala nese více osobností:

 Angelika Bazalová (* 1969) – česká podnikatelka, bývalá novinářka, členka Rady ČTK
 Josef Bazala (* 1960) – český folklorista a politik
 Josef Bazala (manažer) (* 1956) – český manažer generální ředitel a předseda představenstva Českých drah
 Stanislav Bazala (* 1940) – slovenský a československý politik
 Štefan Bazala (1884–1943) – československý politik